Noailhac, ancienne commune française de l'Aveyron , devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Conques-en-Rouergue;
 Noailhac, commune française de la Corrèze ;
 Noailhac, commune française du Tarn.

Paronyme 
 Noaillac, commune française de la Gironde ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France